Питкерн (фамилия)
Острова Питкэрн